

Niemcy 
2 gminy:
 Gollenberg – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Havelland
 Gollenberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Polska 
Dawne nazwy:
 Chełmno Słowieńskie